Enrique Correa puede referirse a:
Enrique Correa Labra (1904-1993), abogado y juez chileno;
Enrique Correa Ríos (1945), consultor y político chileno, exministro de Estado del presidente Patricio Aylwin.
Enrique Correa Aguirre (1992), futbolista colombiano.